Мегафо́н:

 Мегафон — переносное устройство для усиления звука, состоящее из микрофона, усилителя, динамика и рупора.
 Мегафон — расширяющаяся труба, предназначенная для усиления звука голоса в заданном направлении, см. Рупор.
 «Мегафон» — российский оператор сотовой связи.